Le qualificazioni del singolare maschile dell'Abierto Mexicano Telcel 2012 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Pere Riba (qualificato)
  Victor Hănescu (primo turno)
  João Souza (ultimo turno)
  Igor' Andreev (ultimo turno)

 Paul Capdeville (ultimo turno)
 Alessandro Giannessi (qualificato)
 Facundo Bagnis (qualificato)
 Eduardo Schwank (primo turno)

Qualificati 

  Pere Riba
  Juan Sebastián Cabal

  Alessandro Giannessi
  Facundo Bagnis

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Abierto Mexicano Telcel 2012
ATP World Tour 2012